Die Welsh Open 1992 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1991/92, das vom 10. bis 16. Februar 1992 im Newport Centre der südwalisischen Küstenstadt Newport ausgetragen wurde. Es war das erste Weltranglistenturnier in Wales. Es folgte der walisischen Profimeisterschaft nach, die im Vorjahr an selber Stelle mit demselben Sponsor, der Zigarettenmarke Regal, zum letzten Mal stattgefunden hatte.

Der Weltranglistenerste Stephen Hendry wurde seiner Favoritenrolle in Abwesenheit der Nummer zwei Steve Davis und der Nummer drei Jimmy White gerecht und holte sich den ersten Welsh-Open-Titel. Er besiegte den Waliser Darren Morgan im Finale mit 9:3.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Das Preisgeld von 120.000 £ war das zweitniedrigste dieser Saison unter den Profiturnieren, nur bei den ebenfalls neu eingeführten Strachan Open war es noch niedriger. Die Zahl der Weltranglistenpunkte war jedoch bei allen Turnieren bis auf die Weltmeisterschaft gleich.

Finalrunde 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. Ihnen wurden die 32 Spieler zugelost, die sich im Vorjahr in der Qualifikation durchgesetzt hatten.

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden zwischen dem 29. August und dem 2. Oktober 1991 statt. In 7 Runden wurde das Feld der 447 gemeldeten Spieler auf die 32 Spieler reduziert, die im Februar 1992 im Hauptturnier in Newport gegen die Top 32 der Weltrangliste antraten, wobei besser platzierte Spieler für die höheren Qualifikationsrunden gesetzt waren.

Century-Breaks 
10 Spieler erzielten im Hauptturnier 19 Breaks von mindestens 100 Punkten. 6 davon gingen alleine auf das Konto von Stephen Hendry, 3 Centurys trugen zu seinem Finalsieg bei. Tony Wilson von der Isle of Man wurde für sein 134-Punkte-Break die Prämie für das höchste Qualifikationsbreak zuerkannt.

Quellen 

1992
Snookerveranstaltung 1992
Billardturnier in Newport (Gwent)
Newport Centre